

Sigle 
 Calcestruzzo armato
 Centiara
 Certificate authority ente pubblico o privato, abilitato a rilasciare un certificato digitale
 Cifra affari
 Classe CA Caproni CA sommergibili tascabili
 Comprensorio Alpino
 Computer Associates
 Conditional access – accesso condizionato
 Contraerea
 Corrente alternata
 Corrente anno
 Cortese attenzione
 Credito agevolato

Chimica 
 Ca – simbolo chimico del calcio
 CA – sigla DIN 7728 e 16780 dell'acetato di cellulosa

Etichettatura tessile 
 CA – sigla della denominazione di canapa

Codici 
 CA – codice vettore IATA della Air China
 ca – codice ISO 639-1 alpha-2 della lingua catalana
 CA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Canada
 CA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Santa Catarina (Capo Verde)
 CA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Cádice (Spagna)
 CA – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Cacheu (Guinea-Bissau)
 CA – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Cagliari (Italia)
 CA – codice ISO 3166-2:NA di Caprivi (Namibia)
 CA – codice ISO 3166-2:NI di Carazo (Nicaragua)
 CA – codice ISO 3166-2:SV del Dipartimento di Cabañas (El Salvador)
 CA – codice ISO 3166-2:US dello Stato della California (Stati Uniti)
 CA – codice ISO 3166-2:UY di Canelones (Uruguay)

Informatica 
 .ca – dominio di primo livello del Canada
CA – Congestion Avoidance (Telecomunicazioni)

Altro 
 ca. – abbreviazione per circa
 cA – simbolo del centiampere
 Ca – sigla degli aeroplani della Caproni
CA – targa automobilistica di Cagliari (Italia)
 ČA – targa automobilistica di Čačak (Serbia)
 CA – targa automobilistica di Čadca (Slovacchia)
 CA –  abbreviazione di Canada
 CA – Continuità assistenziale (ex guardia medica)

Altri progetti